Die 1. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen ( 1979 Women's World Open Squash Championship) fand vom 6. bis 12. März 1979 in Sheffield im Vereinigten Königreich statt, direkt vor der Weltmeisterschaft der Mannschaften, die in Birmingham abgehalten wurden. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.750 US-Dollar.

Im ersten Endspiel der Weltmeisterschaftsgeschichte der Frauen standen sich Heather McKay und Sue Cogswell gegenüber. McKay gewann diese Partie mit 6:9, 9:3, 9:1 und 9:4.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

1979
Squashturnier in Sheffield
Squashturnier 1979
Frauensquashturnier